Termin dijaforaza ima više značenja.

 NAD(P)H dehidrogenaza (hinon)
 NADH dehidrogenaza
 Dihidrolipoil dehidrogenaza